Balaban peut désigner :

 le balaban, autre nom du duduk, un instrument de musique arménien à anche double que l'on retrouve dans de nombreux pays voisins, inscrit en 2005 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On retrouve le balaban en Azerbaïdjan.

Patronyme 
Bob Balaban, acteur né en 1945.
Barney Balaban, l'un des présidents de la Paramount.
 Liane Balaban, une actrice et scénariste canadienne.

Toponyme 
  (persan: , Balabān)
  (persan: , Bālābān)
 Balaban, un village du Kosovo situé sur le territoire de la ville de Pristina, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).
, théâtre de Chicago.
 Balaban, un quartier du district d'Arnavutköy, sur la rive européenne de la province d'Istanbul.

Instrument de la musique iranienne
Instrument de la musique azérie
Instrument de la musique kurde
Instrument à vent
Homonymie de patronyme